Копа Америка у фудбалу за жене (, ) је међународно такмичење за жене у фудбалу под покривитељством Конмебола.

Први пут је одржан 1991. године. У прва два издања турнира само се један тим (шампион) квалификовао за Светско првенство у фудбалу за жене. У трећем издању шампиони су се квалификовали аутоматски, док се вицешампион турнира суочио са тимом из Конкакафа у мечу плеј-офа за пласман на Светско првенство. У четвртом издању додељена су два аутоматска места за Светско првенство 2003: шампиону и другопласираном тиму, што је остало за издање 2007. и 2011. године.

У децембру 2020. Конмебол је најавио да ће се турнир одржавати сваке две године уместо сваке четири године, почевши од 2022. године.

Постоје и верзије испод 20 и до 17 година.

Резултати

Белешке

Статистика

Најбоље репрезентације
До сада само Боливија још није стигла до четири прва места на турниру.

Укупна статистика

Државе учеснице
Легенда
 – Шампион
 – Друго место
 – Треће место
 – Четврто место
5. – Пето место
6. – Шесто место
ГФ – Групна фаза
К – Квалификован
 — Домаћин

Голгетерке првенстава по годинама

Референце

Спољашње везе

 Званична страница
 South-American Women's Championship by José Luis Pierrend

 
Фудбал у Јужној Америци